Gigante da Colina - escola de samba do Rio de Janeiro
Club de Regatas Vasco da Gama - time carioca cujo apelido é "Gigante da Colina"
RuneScape - no jogo eletrônico RuneScape, personagens que vivem no calabouço, perto da guilda dos cozinheiros
Magic: The Gathering - no jogo de cartas Magic, uma das cartas vermelhas da quarta edição e, posteriormente, outra carta análoga da décima edição

Desambiguação